Нарын:

Реки 
 Нарын — река в Средней Азии.
 Нарын — река в Забайкальском крае.
 Нарын - река в республике Тува.

Населённые пункты

Казахстан 
 Нарын — село в Исатайском районе Атырауской области.

Киргизия 
 Нарын — город, административный центр Нарынской области.

Россия 
 Нарын — село в Джидинском районе Бурятии.
 Нарын — улус в Заиграевском районе Бурятии.
 Нарын — посёлок в Хоринском районе Бурятии.
 Нарын — посёлок в Приютненском районе Калмыкии.
 Нарын — село в Эрзинском районе Тывы.
 Нарын — железнодорожная станция в Борзинском районе Забайкальского края.

Прочее 
 Нарын — бешбармак в киргизской, узбекской, уйгурской и казахской кухнях.
 «Нарын» — советский и узбекистанский футбольный клуб из города Хаккулабад.
 «Нарын» — название казахстанского футбольного клуба «Акжайык» (Уральск) в 1998 году.

См. также 
 Нарын-кала
 Нарынская область
 Нарынский район
 Нарин
 Нарым (значения)